Ermitage – museo di San Pietroburgo
 Ermitage Italia – centro di studio e ricerca finalizzato alla catalogazione delle opere italiane dell'Ermitage
 Teatro dell'Ermitage – teatro di San Pietroburgo
 Ermitage – casa discografica di Bologna.

Pagine correlate 

Hermitage (disambigua)